Nikola Milojević era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al secondo turno.

In finale Alex Molčan ha sconfitto Tomáš Macháč con il punteggio di 6-0, 6-1.

Teste di serie 

  Jiří Veselý (ritirato)
  Tallon Griekspoor (primo turno)
  Kamil Majchrzak (quarti di finale)
  Andrej Martin (primo turno)

  Botic van de Zandschulp (semifinale) 
  Marc Polmans (quarti di finale) 
  Tomáš Macháč (semifinale) 
  Alex Molčan (campione)

Qualificati 

  Nikola Milojević (secondo turno)
  Evan Furness (secondo turno)

  Alexander Ritschard (quarti di finale) 
  Daniel Siniakov (primo turno)

Lucky loser 

  David Vega Hernandez (primo turno)

Wildcard 

  Michael Vrbensky (primo turno)
  Dalibor Svrčina (secondo turno)

  Jonáš Forejtek (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Svijany Open 2021